

Događaji 
 Drugi punski rat: Hanibal osvaja grčku koloniju Sagunt, rimskog saveznika.
 Drugi ilirski rat

Rođenja

Smrti